Estas foram as partidas das fase final da Copa do Mundo FIFA de 2006.

Times classificados

Tabela 
As partidas estão no fuso horário da Alemanha (UTC+2).

Oitavas de final

Alemanha x Suécia 

Copa do Mundo FIFA de 2006